Macchia:
 Macchia d’Isernia, miejscowość i gmina we Włoszech
 Macchia Valfortore, miejscowość i gmina we Włoszech
 Macchiagodena, miejscowość i gmina we Włoszech

Nazwisko 
 Frank Macchia
 Gianni Macchia (* 1943)
 Giovanni Macchia (1912–2001)
 Marcello Macchia (* 1978)
 Salvatore Macchia (* 1947)
 Yannis La Macchia

Zobacz też 

 Macchie
 macchiato
 Macchiaioli
 Macchi